Das Brighton 1988 war ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 25. bis 30. Oktober 1988 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:2 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Lori McNeil / Betsy Nagelsen mit 7:6, 2:6 und 7:6 gegen Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Brighton